Naselje u Hrvatskoj
 Pobrežje, naselje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Naselja u Sloveniji
 Pobrežje (Črnomelj, Slovenija), naselje u općini Črnomelj
 Pobrežje (Maribor, Slovenija), naselje u općini Maribor
 Pobrežje (Videm, Slovenija), naselje u općini Videm